Wladislaus de Balling (1105-1159), groothertog van Polen (1138-1146)
 Wladislaus II van Bohemen (ca. 1110-1176), hertog en koning van Bohemen (1140-1172) en hertog van delen van Moravië
 Ladislaus II van Hongarije (1131-1163), koning van Hongarije (1162-1163)
 Wladislaus II van Moravië (1207-1227), markgraaf van Moravië (1222-1227)
 Wladislaus II van Oppeln (+1401), hertog van Opole (1356-1396)
 Wladislaus II Jagiello (+1434), koning van Polen (1386-1434)
 Wladislaus II van Hongarije (1456-1516), koning van Bohemen (1471-1516) en Hongarije (1490-1516)